Ferdinand Medicejský či Ferdinando de' Medici může být jeden z členů rodu Medicejů:

 Ferdinand I. Medicejský (1549–1609) – toskánský velkovévoda v letech 1587–1609
 Carlo di Ferdinando de’ Medici (1595–1666) – jeho syn, kardinál
 Ferdinand II. Medicejský (1610–1670) – toskánský velkovévoda v letech 1621–1670
 Ferdinand Medicejský (následník trůnu) (1663–1713) – toskánský princ